

Persone
 Bandini – cognome italiano
Bandini – famiglia nobile fiorentina, poi diffusasi in tutta l'Italia centrale
Giustiniani-Bandini – dinastia italiana
Alberto Bandini Buti (1927-1981) – ingegnere, giornalista e divulgatore scientifico italiano
Aldo Bandini (1904-1980) – calciatore italiano
Angela Bandini (1961) – apneista italiana
Angelo Maria Bandini (1726-1803) – religioso, bibliotecario e collezionista d'arte italiano
Antonio Bandini Buti (1895-1967) – giornalista italiano
Armando Bandini, nome d'arte di Armando Burlando (1926-2011) – attore e doppiatore italiano
Augusto Bandini (1889-?) – attore italiano
Bernardo Bandini Baroncelli (1420-1479) – mercante italiano
Baccio Bandini (1913-1989) – produttore, montatore e regista cinematografico italiano
Bernardo Bandini (1420-1479) – sicario italiano coinvolto nella Congiura dei Pazzi
Bruno Bandini (1889-1969) – musicista e insegnante argentino di origine italiana
Claudio Bandini, detto Batticuore (1969) – fantino italiano
Diana Bandini Rogliani (1915-2006), moglie dell'attore Totò
Ellade Bandini (1946) – batterista italiano
Elena Bandini (1990) – ex cestista italiana
Enrico Bandini (1807-1888) – pittore italiano
Fernando Bandini (1931-2013) – poeta, scrittore e docente italiano
Francesco Bandini Piccolomini (1500-1588), arcivescovo cattolico italiano
Franco Bandini (1921-2004) – giornalista e storico italiano
Giampiero Bandini, detto Piero (1935-2008) – calciatore italiano
Giorgio Bandini (1939) – ex calciatore italiano
Giovanni Bandini detto anche Giovanni dell'Opera (1540 circa–1599), scultore italiano
Icilio Bandini (1843-1911) – avvocato italiano
Ilario Bandini (1911-1992), pilota automobilistico, imprenditore e costruttore automobilistico italiano
Italo Bandini (1905-1978) – calciatore italiano
Joey Luke Bandini, pseudonimo di Gianluca Bedini (1969), scrittore italiano
Lorenzo Bandini (1935-1967) – pilota automobilistico italiano
Luigi Bandini Buti (1930-2018) – architetto e accademico italiano
Mario Bandini Piccolomini (1500-1558) – politico italiano
Monica Bandini (1964-2021) – ex ciclista italiana
Oreste Bandini (1860-1916) – generale italiano
Ottavio Bandini (1558-1629) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Piero Bandini (1907-1993) – calciatore italiano
Pietro Bandini (1852-1917) – gesuita e missionario italiano naturalizzato statunitense
Primo Bandini (1857-1929) – compositore italiano
Primo Bandini, detto "Noco" (1914-1944), partigiano italiano
Rigoberta Bandini, pseudonimo di Paula Ribó González (1990) – cantante e doppiatrice spagnola
Roberto Bandini (1917-1942), militare italiano
Sallustio Bandini (1677-1760) – religioso, politico ed economista italiano
Silvio Bandini (1913-2000) – calciatore italiano
Terzo Bandini (1898-1974) – pilota motociclistico italiano
Tommaso Bandini (1807-1849) – scultore italiano

Personaggi immaginari
 Arturo Bandini – protagonista della saga Bandini di John Fante

Altro
Bandini – film di Bollywood del 1963
Bandini – casa automobilistica italiana
Biblioteca di Villa Bandini – biblioteca pubblica di Firenze
Caserma Bandini – edificio di Siena
Castiglioncello Bandini – frazione di Cinigiano, provincia di Grosseto
Museo Bandini – museo di Fiesole
Ninfeo Bandini, o anche Grotta del Bandino – fontana coperta di Firenze
Palazzo Bandini – storico edificio di Massa Marittima, provincia di Grosseto
Pietà Bandini – scultura di Michelangelo Buonarroti
Via Sallustio Bandini – strada del centro storico di Siena
Villa Colonna Bandini – edificio sui Colli Aminei a Napoli